Кшептовский () — польская фамилия. Известные носители:

 Кшептовский, Вацлав (1897—1945) — коллаборационист, руководитель организации «Гуральский комитет».
 Кшептовский, Ян (1809—1894) — польский поэт, гуральский народный певец, рассказчик и музыкант, горный проводник.